Austriacka Formuła 3 Sezon 1999 – siedemnasty sezon Austriackiej Formuły 3.

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

Przypisy 

1999 w sportach motorowych
1999